Сагановский, Богуслав — польский игрок в пляжный футбол, член национальной сборной. 
 Сагановский, Марек — польский футболист, нападающий.